Jefferies ist der Familienname folgender Personen:

 Axcil Jefferies (* 1994), simbabwischer Autorennfahrer
 Chris Jefferies (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Daniel Jefferies (* 1999), walisischer Fußballspieler
 David Jefferies (1972–2003), britischer Motorradrennfahrer
 Edward Jefferies (* 1989), britischer Fechter

 Marc John Jefferies (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Philip M. Jefferies (1925–1987), US-amerikanischer Szenenbildner

 Robert Jefferies († 2009), kanadischer Botaniker
 Simon Jefferies (* 1955), britischer Ruderer
 Tony Jefferies (* 1948), britischer Motorradrennfahrer
 Walter M. Jefferies (1921–2003), US-amerikanischer Szenenbildner

Jefferies steht für:
 Jefferies & Company, eine Investmentbank

Siehe auch:
 Jeffries
 Jefferis